Triaeris är ett släkte av spindlar. Triaeris ingår i familjen dansspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Dansspindlar
Triaeris